L'épreuve de football des Jeux du Pacifique Sud de 1975 se déroule août 1975 à Guam. Il s'agit de la première compétition de la sélection guamanienne.

Phase de groupes

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Tour finale

Demi-finale

Match pour la 3 place

Finale

Notes et références 

 Détails du tournoi sur RSSSF.com

Jeux du Pacifique Sud de 1975
Compétition de football à Guam
Football en 1975